Fauthoux peut renvoyer à :
 Frédéric Fauthoux (1972-), joueur et entraîneur français de basket-ball
 Marine Fauthoux (2001-), joueuse française de basket-ball